Keshet steht für:
Leah Edelstein-Keshet, israelisch-kanadische Mathematikerin
Keshet Media Group, israelische Produktionsfirma (Keshet International für internationale Sparte)